Szőke Béla (1894–1980) gépészmérnök
 Szőke Béla (1910–1984) gordonkaművész
 Szőke Béla (1913–1961) régész

hasonló nevűek
 Szőke Béla Miklós (1950) régész